Juan de Zamora puede hacer referencia a:

Juan de Zamora (siglo XVI), pintor activo en Sevilla en el siglo XVI.
Juan de Zamora (siglo XVII), pintor activo en Sevilla en el siglo XVII.